Чарлз Брентон Гаґґінс (; 22 вересня 1901, Галіфакс — 12 січня 1997, Чикаго) — американський фізіолог і онколог канадського походження, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицині в 1966 році «за відкриття, що стосуються гормонального лікування раку передміхурової залози». Розділив премію з Френсісом Пейтоном Роусом, нагородженим «за відкриття онкогенних вірусів».

Примітки

Посилання 
 Біографія Чарлза Гаґґінса на сайті Нобелівського комітету  .
 Нобелівська лекція Чарлза Гаґґінса  .
 Некролог Чарлза Гаґґінса  на сайті Медичного центру Чиказького університету .
 Відеоінтерв'ю з Чарлзом Гаґґінсом  у Фонді урологічних досліджень.
 Відео з Чарлзом Гаґґінсом в лабораторії дослідження раку Бен-Мей.

Уродженці Галіфакса (Нова Шотландія)
Фізіологи США
Медики США
Біологи XX століття
Англійці Канади
Члени Американської академії мистецтв і наук
Члени Американського філософського товариства
Члени і члени-кореспонденти Національної академії наук США
Онкологи США
Кавалери ордена Pour le Mérite (цивільний клас)
Канадські емігранти до США